Domont  es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Valle del Oise, en el distrito de Sarcelles. Es el chef-lieu del cantón de Domont.

Demografía

Hermanamientos 
  Shepshed
  Germering
  Wolsztyn
  Buja

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Localidades de Valle del Oise